Le mot Nin peut désigner :
 Nin, une ville de Croatie

Patronyme 

 Anaïs Nin (1903-1977), femme de lettres américaine.
 Andreu Nin (1892-1937), révolutionnaire espagnol.
 Joaquín Nin (1879-1949), pianiste et compositeur cubain.
 Joaquín Nin-Culmell (1908-2004), pianiste et compositeur américain, fils du précédent.
 Khadja Nin (1959-), chanteuse d'origine burundaise.
 , évêque le plus célèbre du diocèse de Nin (/None)

Divers 
 Nin Hai, avion militaire de l'entre-deux-guerres.
 Nin (忍) est un kanji signifiant endurer, persévérer. Il est contenu dans ninja. (voir wiktionnaire)
 Nin, cratère vénusien nommé ainsi en l'honneur d'Anaïs Nin.

Sigle 

NIN peut faire référence à :
 Nine Inch Nails, groupe de rock industriel souvent abrégé par NIN ou NIИ.
 NIN, un hebdomadaire serbe.
 Le Prix NIN, prix littéraire serbe créé par le journal NIN.